Tamás Buday oder Tamas Buday ist der Name folgender Personen:

* Tamás Buday (Kanute, 1952) (* 1952), ungarischer Kanute
 Tamas Buday (Kanute, 1976) (* 1976), ungarisch-kanadischer Kanute